Isabel da Mísnia  foi burgravina de Nuremberga, pelo seu casamento com . Era filha de Frederico II da Mísnia e Matilde da Baviera, filha do Sacro Imperador Luís IV.

Ascendência

Bibliografia 

 

Nascidos em 1329
Mortos em 1375
Casa de Wettin
Naturais de Eisenach
Burgraviato de Nuremberga